Назикян - фамилия:

 Назикян, Арменак Давидович (род. 1962) — советский и российский актёр и режиссёр. 
 Назикян, Арменак Дикранович (1923—2014) — ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина.

См. также 
 Назик